Als Kureten bezeichnet man:

in der griechischen Mythologie die neun priesterlichen Diener der kretischen Rhea, siehe Kureten (Mythologie);
ein griechisches Volk, das zuerst die Insel Euböa bewohnte, von da nach Ätolien (daher Kuretis genannt) wanderte und, von hier vertrieben, sich in Akarnanien niederließ; siehe Kureten (Volk).